Vigerslev kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vigerslev (Københavns Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigerslev Sogn, Københavns Kommune
 Vigerslev (Nordfyns Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vigerslev Sogn, Nordfyns Kommune

 Se også
 Vigerslev Sogn